Pseudoamallothrix är ett släkte av kräftdjur. Pseudoamallothrix ingår i familjen Scolecitrichidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Pseudoamallothrix